Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1948/49 werd beslist via de kampioenscompetitie met Amsterdam als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), EMHC (Zuid), Groningen (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1948/49

Hockey in 1948
Hockey in 1949
 1948/49